Santa Maria Maior (Chaves), een plaats in de Portugese gemeente Chaves
 Santa Maria Maior (Funchal), een plaats in de Portugese gemeente Funchal
 Santa Maria Maior (Lissabon), een freguesia in de Portugese gemeente Lissabon
 Santa Maria Maior (Viana do Castelo), een plaats in de Portugese gemeente Viana do Castelo